Angewandte Ökologie

 die Bearbeitung von Fragestellungen aus dem Natur- und Artenschutz sowie aus der Landwirtschaft (Agrarökologie), Forstwirtschaft und Fischereiwirtschaft in biologisch-ökologischer  oder in zivilisationsökologischer Perspektive;
 die Bearbeitung von Fragestellungen der Umweltforschung wird in weiten Teilen der Gesellschaft und Politik auch „angewandte Ökologie“ genannt (z. B. Öko-Institut).